Арафо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе. Занимает площадь 33,92 км². Население 5543 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Datos de Arafo web Consejería de Educación

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе